Hajnal Miklós Pál (?–) egyetemi adjunktus
Hajnal Miklós (1995–) magyar politikus, a Momentum Mozgalom elnökségi tagja

Hasonló névvel
Miklós Hajnal (1977– ) erdélyi magyar festőnő